Henryk, właśc. Henri Albért Gabriel Félix Marie Guillaume (ur. 6 kwietnia 1955 w Betzdorf) – wielki książę Luksemburga z dynastii Burbonów.

Życiorys 

Syn wielkiego księcia Jana i księżniczki belgijskiej – Józefiny Charlotty Koburg (siostry królów Belgów Baldwina I i Alberta II). Jest w bezpośredniej linii męskiej potomkiem monarchów francuskich i hiszpańskich, m.in. Hugo Kapeta, Ludwika XIV i Filipa V.

Ukończył studia w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie w Genewie, otrzymał kilka honorowych doktoratów uczelni z całego świata. Uczęszczał do Royal Military Academy Sandhurst. W 1998 książę Henryk, jeszcze jako następca tronu luksemburskiego, został wybrany na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jest patronem wielu krajowych organizacji sportowych, m.in. Federacji Pływania i Ratownictwa Wodnego Luksemburga, Federacji Sportów Zimowych Luksemburga, Federacji Sportowców Niepełnosprawnych Luksemburga oraz Federacji Sportów Kolarskich Luksemburga.

Wstąpił na tron Luksemburga po abdykacji ojca 7 października 2000. Pełni głównie funkcje reprezentacyjne, ale może powołać premiera i rząd, rozwiązać Izbę Deputowanych i akredytować ambasadorów. Jest dowódcą armii luksemburskiej w randze generała, oraz ma honorową rangę majora w brytyjskim Regimencie Spadochronowym. W maju 2001 razem z żoną złożył pierwszą oficjalną wizytę dyplomatyczną – na zaproszenie króla i królowej Hiszpanii, odwiedził Hiszpanię.

We wrześniu 2009 książę Henryk nagrodzony został przez Papieską Radę „Iustitia et Pax”. Nagroda im. kard. François Xavier Nguyên Van Thuâna ma być wyrazem woli poparcia dla starań monarchy w walce z eutanazją. Książę Henryk w marcu 2009 zawetował ustawę o eutanazji, przyjętą wcześniej przez parlament jego kraju. Zmusiło go to do zawieszenia swej władzy.

Odznaczony m.in. duńskim Orderem Słonia w 2003 roku.

Małżeństwo i potomstwo 
14 lutego 1981 poślubił w Luksemburgu Marię Teresę Mestre (ur. 22 marca 1956 w Hawanie); z tego małżeństwa urodziło się pięcioro dzieci:
 Wilhelm (ur. 1981), następca tronu
 Feliks (ur. 1984)
 Ludwik (ur. 1986)
 Aleksandra (ur. 1991)
 Sebastian (ur. 1992)

Genealogia

Przodkowie

Potomkowie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rodziny wielkoksiążęcej

Władcy Luksemburga
Rodzina książęca Luksemburga
Członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
Odznaczeni Królewskim Orderem Wiktoriańskim
Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Odznaczeni Orderem Białej Róży Finlandii
Odznaczeni Orderem Domowym Nassauskim Lwa Złotego
Odznaczeni Orderem Gwiazdy Rumunii
Odznaczeni Orderem Karola III
Odznaczeni Orderem Korony Dębowej
Odznaczeni Orderem Królewskim Serafinów
Odznaczeni Orderem Krzyża Południa
Odznaczeni Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej
Odznaczeni Orderem Leopolda (Belgia)
Odznaczeni Orderem Narodowym (Mali)
Odznaczeni Orderem Orła Białego (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Orderem Podwójnego Białego Krzyża
Odznaczeni Orderem Słonia
Odznaczeni Orderem Świętego Jakuba od Miecza (Portugalia)
Odznaczeni Orderem Świętego Olafa
Odznaczeni Orderem Świętych Maurycego i Łazarza
Odznaczeni Orderem Trzech Gwiazd
Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Włoskiej
Odznaczeni Orderem Zasługi (Luksemburg)
Odznaczeni Orderem Zasługi Adolfa Nassauskiego
Odznaczeni Orderem Zbawiciela
Odznaczeni Orderem Złotego Runa
Odznaczeni Wielkim Łańcuchem Orderu Infanta Henryka (Portugalia)
Absolwenci i studenci Uniwersytetu Genewskiego
Absolwenci Royal Military Academy w Sandhurst
Urodzeni w 1955